Millières (Haute-Marne)
Millières (Mancha)

Desambiguações de topônimos